Гадо́мский  () — фамилия польского шляхетского происхождения. После подписания Городельской унии в 1413 году, Гадомские — бояре Великого княжества литовского, принявшие католицизм, получили права и привилегии польской шляхты, а также право использовать в числе прочих герб «Роля».

Персоналии 
 Гадомский, Александр Викентьевич (1885—1918) — инструктор команды разведчиков Варшавского революционного красного полка.
 Гадомский, Иван Яковлевич (1859—1906) — революционер, редактор «Gazeta Polska».
 Гадомский, Казимир Яковлевич (1849—?) — архитектор, гражданский инженер.
 Гадомский, Станислав Костка (1718—1797) — воевода ленчицкий, маршалок сейма, генерал-лейтенант войск коронных Речи Посполитой.
 Ян Гадомский (1889—1966) — польский астроном.

Топонимы:
 Гадомский — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Гадомские — дворянский род